Mit Funkruf ist i. d. R. das System der
 Funkmeldeempfänger
gemeint.

Fälschlicherweise wird aber auch ein
 Funkspruch
als solches bezeichnet.